SEV se može odnositi na:
 Srednjoevropsko vreme, vremenska zona koju koristi većina evropskih i severno afričkih zemalja
 Savet za uzajamnu ekonomsku pomoć, bivša ekonomska organizacija zemalja Istočnog bloka